Ви́ктор Горбуно́в:
 Горбунов, Виктор Михайлович (1925) — советский футболист.
 Горбунов, Виктор Николаевич (род. 1943) — советский футболист.